Пасо дел Седро има више значења:

 Пасо дел Седро (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо дел Седро (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику